Патрушев — російське прізвище марійського походження.

Відомі носії:
 Патрушев Григорій Опанасович (1923—1985) — директор Державного НДІ органічної хімії і технології (1978—1985), член-кореспондент АН СРСР.
 Патрушев Дмитро Миколайович (1977-) — російський державний діяч.
 Патрушев Іван Олександрович (1918—1989) — Герой Радянського Союзу.
 Патрушев Іван Кузьмич (II-га половина XVII століття) — рудознавець, обер-бергмейстерем.
 Патрушев Микола Платонович (* 1951) — російський державний діяч. Секретар Ради безпеки Російської Федерації. Генерал армії. Герой Російської Федерації.
 Патрушев Олег Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Патрушев Олександр Іванович (* 1946) — російський історик, доктор історичних наук.
 Патрушев Сергій Володимирович (1954—2012) — російський поет, автор пісень.

Прізвища